Борджетто () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Палермо.

Население составляет 6576 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 250 чел./км². Занимает площадь 25 км². Почтовый индекс — 90042. Телефонный код — 091.

Покровительницей коммуны почитается святая равноапостольная Мария Магдалина, празднование 22 июля.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта